Drei Brüder steht für:
 Drei Brüder (Roman), Roman von Percival Christopher Wren aus dem Jahr 1924
 Drei Brüder (Film), italienisch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 1981
 Drei Brüder (2014), tschechischer Spielfilm von Jan Svěrák aus dem Jahr 2014
 Drei Brüder (2015), Roman von Jörg H. Trauboth aus dem Jahr 2015

 Drei Brüder bezeichnet in der Geografie:
 Drei Brüder (Goldberggruppe), Berggruppe der Hohen Tauern bei Zell am See/Bruck, siehe Goldberggruppe
 Drei Brüder (Reiter Alm), Berggruppe der Berchtesgadener Alpen bei Lofer, siehe Reiter Alm
 Drei Brüder (Schneeberg), Felsformation im Fichtelgebirge
 Drei-Brüder-Höhle, Südfrankreich
 Dreibrüderhöhe, Erzgebirge
 Dreibrüdersee, Österreich

 Drei Brüder ist der Name folgender Bauwerke:
 Drei Brüder (Riga),  Gebäudeensemble in Riga, Lettland
 Dreibrüderturm, Gunzenhausen
Bergbau:
 Drei-Brüder-Schacht, Erzgebirge
 Drei Brüder Gesinnung, Fundgrube im Erzgebirge
 Grube Drei Brüder, Bergwerk im Harz
Siehe auch:
 Dreibrüdertaler (Kursachsen)
 Die drei Brüder
 Drei-Brüder-Kapelle